ECW se poate referi la:

Extreme Championship Wreslting - competiție profesională de wrestling care s-a desfășurat între anii 1992 și 2001.
ECW pe TNN - competiție profesională de wrestling care s-a desfășurat între anii 1999 și 2000.
ECW pe Syfy - brand bazat pe competiția profesională de wrestling Extreme Championship Wrestling.
ECW - titlu de campion al Extreme Championship Wreslting